José Antonio Montero, cestista spagnolo
José Luis Montero, calciatore argentino